Steitz peut faire référence à :

Patronymes  
 Ed Steitz (1920-1990), entraîneur et dirigeant de basket-ball américain.
 Joan A. Steitz (née en 1941), biochimiste et biologiste moléculaire américaine.
 Manuel Steitz (né en 1994), acteur allemand.
 Thomas Steitz (1940-2018), biologiste moléculaire américain.
  (née en 1939), femme politique allemande.
  (1904–1982), homme politique allemand.
  (né en 1952), réalisateur artistique et auteur-compositeur allemand.

Homonymie de patronyme